Туз-Хурмату (, , , ) — город на северо-востоке Ирака, расположенный на территории мухафазы Салах-эд-Дин. Административный центр одноимённого округа.

Географическое положение 
Город находится в северо-восточной части мухафазы, на правом берегу реки Аксу (бассейн Тигра), на высоте 218 метров над уровнем моря.
Туз-Хурмату расположен на расстоянии приблизительно 90 километров востоку-северо-востоку (ENE) от Тикрита, административного центра провинции и на расстоянии 163 километров к северо-северо-востоку (NNE) от Багдада, столицы страны.

Население 
По данным последней официальной переписи 1965 года, население составляло 13 934 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Ирака